Mike Newell ist der Name folgender Personen:

* Mike Newell (Regisseur) (* 1942), britischer Regisseur und Produzent
 Mike Newell (Fußballspieler) (* 1965), englischer Fußballspieler und -trainer